Huschka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Huschka von Raschitzburg (1751–1830), österreichischer Leinwandhändler und Wohltäter Grinzings
 Hans Huschka (1930–1997), deutscher Bildhauer